Correia Pinto steht für:

 Correia Pinto (Santa Catarina), Gemeinde in Santa Catarina, Brasilien

Correia Pinto ist der Familienname folgender Personen:

 Luís Carlos Correia Pinto (Luisinho; * 1985), portugiesischer Fußballspieler